Esistono due premi Enrico Fermi:

 il premio Enrico Fermi (USA), istituito ed assegnato dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America
 il premio Enrico Fermi (Società italiana di fisica), istituito ed assegnato dalla Società italiana di fisica